La Rijksweg 7 (o A7) olandese parte da Zaandam, fino ad arrivare al confine con la Germania, al congiungimento con la Bundesautobahn 280. L'autostrada è lunga 242 km.

Percorso

Note

Voci correlate
 Autostrade nei Paesi Bassi

Altri progetti

Collegamenti esterni

A007